Болезнь Менкеса (синонимы: болезнь стальных волос, болезнь курчавых волос, синдром затылочных рогов) — нарушение клеточного транспорта меди, при котором наблюдается замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос, за что это состояние также называют «болезнью курчавых волос». Комплекс симптомов вызывается мутациями в гене, кодирующем АТФ-азу , участвующую  в трансмембранном переносе ионов меди.

Длительность жизни детей с болезнью Менкеса невелика, обычно они погибают, не достигая 3-летнего возраста. Частая причина смерти — пневмония. Некоторые дети умирают внезапно в отсутствие выраженной острой патологии.

Наследуется рецессивно, сцеплено с X-хромосомой, соответственно фенотипический проявляется только у мальчиков. Название по автору впервые описавшем заболевание, .

См. также 
 Болезнь Вильсона — Коновалова
 Ацерулоплазминемия

Примечания

Ссылки 
 
 Болезнь Менкеса — сайт Всероссийского общества орфанных заболеваний.
 Синдром курчавых волос — humbio.ru

Врождённые нарушения метаболизма железа
Редкие заболевания
Заболевания, приводящие к умственной отсталости